L'Impossible Amour (Old Acquaintance), film américain de Vincent Sherman sorti en 1943 ;
 L'Impossible Amour (Between Two Women), film américain en noir et blanc de Willis Goldbeck, sorti en 1945.

Voir aussi 

 

 Un amour impossible, roman de Christine Angot paru en 2015 et adapté au cinéma par Catherine Corsini en 2018.

.